Хосе Ипо́лито Уна́нуэ и Павон (; 13 августа 1755 — 15 июля 1833) — врач, метеоролог, натуралист, политик. Принимал участие в становлении независимости Перу.

Биография 
Родился в очень бедной семье в провинции Арика. Его семья имела связи с духовенством, и образование Унануе получил в семинарии в городе Арекипа по специальности философия и юриспруденция.

В 1777 году переехал в Лиму, где с помощью своего дяди, профессора анатомии, стал готовиться к карьере врача, что было не очень перспективным в Перу того времени с точки зрения получения дохода. В столице обзавёлся обширными связями в высшем обществе, что впоследствии способствовало его учёной карьере.

В 1783 году получил звание бакалавра медицины, к 1790 году опубликовал ряд научных работ по медицине.

21 ноября 1792 года основал анатомический театр в университете Сан-Маркос.

После ряда публикаций и исследований по национальной перуанской медицине получил поддержку колониальных властей вице-королевства Перу, что дало ему возможность основать первую медицинскую школу в Перу, получившую название Эскуэла де Сан-Фернандо.

29 ноября 1807 года был назначен главным медиком Перу.

Несмотря на свою близость к властям вице-королевства, в местных газетах выступал с постоянной критикой властей. Как избранный депутат от Арекипы в 1815 году посетил Испанию, где был принят королём. У короля попросил привилегий для своей медицинской школы, которые в результате получил, также ему был предложен титул маркиза, от которого он предпочёл отказаться. После возвращения занялся преподаванием и социальными проектами.

В 1820 году был секретарём делегации, которая встречалась с эмиссарами генерала Хосе Сан-Мартина. После провозглашения независимости Перу в 1821 году занял пост министра земель.

В новый Конгресс был избран от города Пуно, работал в комиссии по согласованию идей нового государства с только что вошедшим в Лиму Симоном Боливаром. Принимал активное участие в этот период в политике и становления нового государства, участвовал в разработке Конституции Перу.

Временно исполнял обязанности президента Перу в период с 1 апреля 1825 по 25 января 1826 года.

В июне 1826 года был назначен министром юстиции и церковных дел, но после отъезда Боливара удалился в своё поместье Сан-Хуан-де-Арона в Сан-Луис-де-Каньете. Пережил свою вторую жену Хосефу де ла Куба. 

Умер 15 июля 1833 года в возрасте 78 лет в поместье Сан-Хуан-де-Арона.

Как считают перуанские историки, был многогранной личностью, как учёный, врач и государственный деятель сыграл особую роль в становлении республиканского Перу.

Память 
В 1994 году медицинский факультет Национального университета Федерико Вильярреаль получил название в честь Иполито Унануэ.

Произведения 
 «Observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados en especial el hombre». — Madrid, 1815.

Президенты Перу
Персоналии по алфавиту
Медики Перу
Учёные Перу
Метеорологи
Члены Баварской академии наук
Министры юстиции Перу
Члены Конгресса Перу